Телук-Вондама () — округ, находящийся на востоке индонезийской провинции Западное Папуа. Столица этого округа, носящая название Расиеи и расположенная на западном побережье полуострова Васиор, является также административным центром одного из районов округа Телук-Вондама — Васиор Селатан. В этот округ входят такие районы, как: 
Румберпон;
Вамеса;
Васиор;
Васиор Барат;
Васиор Селатан;
Васиор Утара;
Виндеси.

Округа провинции Западное Папуа